Osoby o tym nazwisku:
 Fabienne Pigeaud – francuska brydżystka
 Theodoor Gautier Thomas Pigeaud – holenderski filolog